Архиповский — термин, который может означать:

Персоналии 

 Архиповский, Алексей Витальевич (род. 1967) — русский музыкант, виртуозный балалаечник.

Топонимика 

 Архиповский сельсовет — в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Архиповский сельсовет — в Будённовском районе Ставропольского края.
 Архиповский — до 2001 г. название хутора Архипов в Краснояружском районе Белгородской области.